Hübner, Huebner ou Hubner font notamment référence à :
 Andrea Hübner, nageuse allemande ; 
 Bruno Hübner (1899-1983), acteur et réalisateur allemand ;
 Charly Hübner (1972-), réalisateur allemand ; 
 Danuta Hübner, femme politique polonaise
 Dario Hübner, footballeur italien
 Herbert Hübner (1889-1972), acteur allemand
 Jakob Hübner, entomologiste allemand
 Johann Hübner (1668-1731), géographe et historien allemand
 Karin Hübner (1936-2006), actrice allemande
 Martha Hübner (1889-1969), actrice allemande
 Michaël Hübner, coureur cycliste allemand
 Paul Hübner, fondateur de la Ligue chrétienne espérantiste internationale
 Robert Hübner, joueur d'échecs allemand
 Rudolf Hübner (1897-1965), dentiste et général nazi ; 
 Stefan Hübner, joueur allemand de volley-ball
 Joseph Alexander von Hübner, diplomate autrichien (1811-1892)
 Ulrich Hübner (1872-1932), peintre allemand

Homonymie de patronyme germanique